Escalante ist der Familienname folgender Personen:

 Amat Escalante (* 1979), mexikanischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Aníbal Escalante, Ökonom und Mitbegründer der Partido Comunista de Cuba (PCC)
 Bernardino de Escalante (1537–1605), spanischer Autor, der eines der ersten europäischen Bücher über China verfasste
 Dionicio Escalante (* 1990), mexikanischer Fußballspieler
 Enrique Escalante, puerto-ricanischer Volleyballspieler
 Fabián Escalante, Chef des kubanischen Geheimdiensts
 Fernando Fernández Escalante (1920–2005), argentinischer Diplomat
 Francis Garcia Escalante, mexikanischer Schauspieler und Transvestit

 Gonzalo Escalante (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Heliodoro Escalante Ramírez (1895–1970), mexikanischer Botschafter
 Hernando de Escalante Fontaneda, spanischer Schriftsteller
 Jaime Escalante (1930–2010), US-amerikanischer Mathematiker bolivianischer Abstammung, der sich für benachteiligte Jugendliche einsetzte
 Joe Escalante, Bassist und Schlagzeuger der Band The Vandals
 Jorge Luis Volpi Escalante, mexikanischer Schriftsteller

 Manuel G. Escalante (* ~1946), argentinischer Botaniker
 Marlon Escalante (* 1974), venezolanischer Fußballschiedsrichter
 Ruben Escalante (* 1979), salvadorianischer Diplomat
 Rodolfo Escalante (1911–2003), uruguayischer Ornithologe
 Silvestre Vélez de Escalante, spanischer Pater, Missionar und Entdecker
 Wenceslao Escalante, argentinischer Landwirtschaftsminister und Professor der Rechtswissenschaften

Orte:
 Escalante (Kantabrien), Spanien
 Escalante (Colorado), im Delta County
 Escalante (Utah), im Garfield County
 Escalante Crossing, im Cochise County, Arizona
 Escalante City, Philippinen
 Wenceslao Escalante (Córdoba), Argentinien

Sonstiges:

 (5095) Escalante, ein Asteroid
 Escalante (Krater), ein Krater auf dem Planeten Mars
 Escalante (Vulkan), auch „El Apagado“, ein Schichtvulkan auf der chilenischen Seite an der Grenze zwischen Bolivien und Chile
 Escalante (Wüste), eine Wüste im US-Bundesstaat Utah
 Escalante River, ein Fluss im US-Bundesstaat Utah
 Departamento Escalante, ein Verwaltungsbezirk in Argentinien
 Grand Staircase-Escalante National Monument, ein nationales Monument im US-Bundesstaat Utah
 Río Escalante (Nicaragua), ein Fluss in Nicaragua
 Río Escalante (Venezuela), ein Fluss in Venezuela
 The Escalante, ein berühmtes Hotel der Fred Harvey Company in Ash Fork, das 1948 geschlossen wurde

Escalante ist im Spanischen ein Wort für Bergsteiger